Казимир IV () је био краљ Пољске и велики кнез Литваније.

Рођен је 30. новембра 1427, у Кракову, као син Владислава II и његове четврте супруге Софије Халшанске. 1440, је Казимир на позив литванских племића, отишао у Литванију и завладао том кнежевином. Пошто је био малољетан, истинску власт су држали племићи. Краљ Пољске је постао 25. јуна 1447, након смрти свог брата. 1454, се оженио с Елизабетом Хабзбуршком, ћерком Елизабете Луксембуршке и Алберта II. Исте године, је отишао у рат, где је победио теутонце, те освојио пруске територије. 

Умро је 7. јуна 1492, у Гродну а сахрањен је у Вавелској катедрали.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1427.
Умрли 1492.
Краљеви Пољске
Династија Јагелон
Велики кнежеви Литваније
Добитници Златне руже